Marilyna är ett släkte av fiskar. Marilyna ingår i familjen blåsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blåsfiskar
Marilyna